María de Castilla (1235-1235). Infanta de Castilla y León, fue hija de Fernando III el Santo, rey de Castilla y León, y de su primera esposa, la reina Beatriz de Suabia.

Biografía 
Hija de Fernando III el Santo y de su primera esposa la reina Beatriz de Suabia, era por parte paterna nieta de Alfonso IX de León y de Berenguela, reina de Castilla, que renunció al trono que había recibido por la muerte de su hermano, Enrique I de Castilla, siendo ambos hermanos hijos del rey Alfonso VIII de Castilla. Por parte materna era nieta de Felipe de Suabia, rey de Romanos y duque de Suabia, y de Irene Ángelo, hija de Isaac II Ángelo, emperador del Imperio Romano de Oriente. Fueron sus hermanos, entre otros, Alfonso X el Sabio, Fadrique de Castilla, ejecutado en 1277 por orden de su hermano Alfonso X el Sabio, y Manuel de Castilla, padre de Don Juan Manuel.

La infanta María de Castilla nació en el año 1235 y falleció pocos días antes que su madre, la reina Beatriz de Suabia,  cuando aún no había cumplido un año de edad.

Sepultura 

El cadáver de la infanta María recibió sepultura en el Panteón de los Reyes de León de la Colegiata de San Isidoro de León, situada en la ciudad de León. Sobre la tumba se colocó el siguiente epitafio:

En 1997 fue examinado y extraído el contenido del sepulcro de piedra, colocado en el Panteón de los Reyes de León, en el que reposaban los restos de la infanta María. El féretro en el que se conservaban los restos de la infanta, colocado en el interior del sepulcro pétreo, es de madera forrada en su parte exterior con piel curtida y adornada con motivos geométricos. El ajuar funerario de la infanta María, extraído del sepulcro, se compone de almohadón, pellote, camisa y calzas. Los forros del féretro, el pellote y el almohadón son tejidos hispanomusulmanes del siglo XIII, al igual que la camisa, confeccionada en algodón, y las calzas de la infanta, estas últimas de lino.

Tras ser extraído del sepulcro, el ajuar funerario de la infanta María de Castilla fue restaurado por la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León.

Ancestros

Véase también 
 Reino de Castilla y León
 Colegiata de San Isidoro de León

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Genealogía de la infanta Berenguela de Castilla

Infantes de Castilla del siglo XIII de la Casa de Borgoña (Castilla)
Mujeres de la Edad Media en España